Никола́й Симоне́нко:
 Симоненко, Николай Дмитриевич (1915—1981) — капитан, Герой Советского Союза.
 Симоненко, Николай Иванович (1921—1997) — полный кавалер ордена Славы.